Раздольный — хутор в Бобровском районе Воронежской области.

Входит в состав Никольского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района